Psalmen van Salomo (Hebreeuwse Bijbel), enkele psalmen in de Hebreeuwse Bijbel die aan Salomo worden toegeschreven
Psalmen van Salomo (pseudepigraaf), een Joods pseudepigrafisch geschrift uit de eerste eeuw v.Chr.